MBC steht für:
 MBC Networks, Rundfunkgesellschaft in Sri Lanka
 MBC TV (Indien), indischer oriyasprachiger Satelliten-Nachrichtenkanal
 Malawi Broadcasting Corporation, staatliche Rundfunkgesellschaft in Malawi
 Manila Broadcasting Company, philippinische Rundfunk- und Fernsehgesellschaft
 Mauritius Broadcasting Corporation, staatliche Rundfunkgesellschaft in Mauritius
 Master of Business Consulting, akademischer Grad
 Mercedes-Benz Cars, Geschäftsbereich der Daimler AG für die Pkw-Marken Mercedes-Benz und Smart, der bis zur Trennung von Chrysler im Jahre 2007 Mercedes Car Group (MCG) hieß
 Middle East Broadcasting Center, saudischer Medienkonzern
 Mitteldeutscher Basketball Club aus Weißenfels
 Monster Buster Club, französisch-kanadische Zeichentrickserie
 Montenegrin Broadcasting Company, montenegrinische Rundfunkgesellschaft
 Munhwa Broadcasting Corporation, südkoreanische Rundfunkgesellschaft
 Museum of Broadcast Communications in Chicago ist ein Museum für Hörfunk- und Fernsehgeschichte
 Transports de la région Morges–Bière–Cossonay, eine regionale Verkehrsgesellschaft im Kanton Waadt (Schweiz)

mbc steht für:
 Macushi (ISO-639-3-Code), eine der karibischen Sprachen

Siehe auch:
 4-MBC

Abkürzung